George Windsor, conde de St. Andrews (26 de junio de 1962) es hijo del príncipe Eduardo, duque de Kent y su esposa, Catalina, duquesa de Kent. El título de conde de St Andrews es un título subsidiario de su padre, y Lord St Andrews lo posee como título de cortesía, como heredero del ducado de Kent.

Lord St Andrews fue educado en el Eton College y en Downing College, Cambridge.

El 9 de enero de 1988, Lord St Andrews se casó con la divorciada Sylvana Tomaselli en una oficina de registro en Edimburgo. Sylvana es católica y de acuerdo con el Acta de Establecimiento de 1701, toda persona católica o casada con una católica está excluida de la sucesión al trono británico de los dieciséis estados.

La pareja tienes tres hijos:

 Edward Windsor, Lord Downpatrick (nacido el 2 de diciembre de 1988).
 Lady Marina Windsor (nacida el 30 de septiembre de 1992).
 Lady Amelia Windsor (nacida el 24 de agosto de 1995).

El ducado de Kent, sin embargo, no está sujeto al Acta de Establecimiento de 1701, y Lord St. Andrews heredará el título de duque de Kent a la muerte de su padre. El hijo de Lord St Andrews, Edward Windsor con el título de cortesía Lord Downpatrick, también está en la línea de sucesión al ducado de Kent y será el primer católico en ostentar el título en siglos.

Como bisnieto del rey Jorge V, Lord St Andrews hubiera sido titulado como "Su Alteza el príncipe Jorge de Kent", pero Jorge V restringió el título de príncipe/princesa a los hijos y nietos por línea paterna del Soberano. Cuando Lord St Andrews suceda a su padre Eduardo, será titulado "Su Gracia, el duque de Kent".

Es miembro de Aldeas Infantiles SOS del Reino Unido y Patrono de la Association for International Cancer Research.

Títulos y estilos 

 26 de junio de 1962 - : Conde de St Andrews.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Casa de Windsor
Alumnado del Downing College (Cambridge)
Conversos al catolicismo desde el anglicanismo